Gods and Generals, le roman de Jeff Shaara paru en 1996, avec pour sujet la guerre de Sécession.
 Gods and Generals, le film a été réalisé en 2003 par Ronald F. Maxwell.
 Gods and Generals, le jeu vidéo paru en 2003.
 Gods and Generals, la bande son du film de 2003.

Homonymie de titre